Osachi Hamaguchi (1870-1931), homme politique japonais ;
 Yōzō Hamaguchi (1909-2000),  artiste peintre et graveur japonais ;
 Yoshihiro Hamaguchi (1926-2011), nageur japonais ;
 Shirō Hamaguchi (1969-), compositeur et arrangeur japonais ;
 Kyōko Hamaguchi (1978-), lutteuse japonaise ;
 Ryūsuke Hamaguchi (1978-), réalisateur japonais ;
 Kanari Hamaguchi (1985-), joueuse de volley-ball japonaise.

Patronyme japonais